Alessandro Dal Canto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giorgio Dal Canto – pittore italiano